El Coll de Mill és una collada situada a 268,9 m alt del límit dels termes comunals de Llauró i de Torderes, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Està situat al sud-oest del territori comunal de Torderes, al límit amb el terme veí de Llauró.

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Colls de Llauró
Geografia de Torderes